То́м Уэ́ллинг (), полное имя То́мас Джон Патрик Уэ́ллинг (; род. 26 апреля 1977, Путнэм-Вэлли, Нью-Йорк, США) — американский актёр. Получил известность благодаря роли Кларка Кента в телесериале «Тайны Смолвиля» (2001—2011). Также снялся в таких фильмах, как «Туман» (2005), «Оптом дешевле» (2003) и её продолжении «Оптом дешевле 2» (2005).

Биография 
Уэллинг родился в Путнэм-Вэлли в штате Нью-Йорк в семье бывшего руководителя General Motors и домохозяйки. У него есть две старших сестры, Ребекка и Джейми, и младший брат, Марк. Уэллинг имеет немецкие корни со стороны обоих родителей. Работа его отца требовала частого переселения, и семье Уэллингов пришлось переехать из Нью-Йорка в Джейнсвилль в штат Висконсин, а затем в Хоккенсину, пока наконец они не осели в Окемосе в штате Мичиган. В окемоской старшей школе Том посещал несколько спортивных секций, включая бейсбол и баскетбол. Он также был футбольным вратарём; он окончил школу в 1995 году.

После окончания школы Уэллинг работал строителем; в 1998 году профессиональный фотограф, сфотографировав его на вечеринке на Нантакете, предложил попробовать себя в модельном бизнесе. В 2000 году Том переехал в Лос-Анджелес, где снимался для Tommy Hilfiger, Abercrombie & Fitch, Calvin Klein, а затем начал актёрскую карьеру. В 2001 году Уэллинг получил роль Кларка Кента в телесериале «Тайны Смолвиля», сделавшую его знаменитым. За эту роль он был номинирован на премию «Сатурн» как лучший телеактёр пять лет подряд — с 2002 по 2006 год.

Личная жизнь 
5 июля 2002 года Уэллинг женился на своей давней возлюбленной Джейми Уайт. В октябре 2013 года пара объявила, что с декабря 2012 года вместе не проживают и подали на развод, который завершился в ноябре 2015 года.

С 2014 года Уэллинг встречается с основательницей Saddle Club Джессикой Роуз Ли. В апреле 2018 года пара объявила о своей помолвке. 30 ноября 2019 года пара поженилась. 5 января 2019 года у пары родился сын Томсон Уайлд Уэллинг. 3 июня 2021 года у пары родился второй ребенок, сын Роклин Вон Уэллинг.

Фильмография

Как актёр

Как режиссёр и продюсер

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США